Ariella ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Es ist die italienische weibliche Form des hebräischen Vornamens Ariel, auch in der französischen Form Arielle geläufig.

Varianten 
 Ariela (spanisch)
 Arielle (französisch)

Namensträgerinnen 
 Arielle Dombasle (* 1953), französische Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin
 Ariella Ferrera (* 1979), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Arielle Gold (* 1996), US-amerikanische Snowboarderin
 Ariella Hirshfeld (* 1980), US-amerikanisch-israelische Schauspielerin
 Ariella Kaeslin (* 1987), Schweizer Kunstturnerin
 Arielle Kebbel (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Ariëlla Kornmehl (* 1975), niederländische Schriftstellerin

Weiblicher Vorname
Theophorer Personenname